Rubio bzw. Rubió steht für:
 Rubio (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Rubio oder Rubió ist der Name folgender Orte:
 Rubio (Iowa)
 Rubio (Venezuela)
 Rubió (Barcelona), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Barcelona

Siehe auch:
 El Rubio